Tre unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Abdiel:

 – cacciatorpediniere della classe Marksman, varato nel 1915 e radiato nel 1936
 – posamine della classe Abdiel, varato nel 1940 e affondato nel 1943
 – posamine varato nel 1967 e radiato nel 1988